Подольський — хутір, Апшеронський район, Краснодарський край
 Подольський — присілок, Іглінський район, Башкортостан.

 Подольський Борис Якович (1896, Таганрог, Російська імперія — 1966, Цинциннаті, США) — американський фізик-теоретик, співавтор парадоксу Ейнштейна — Подольського — Розена.
 Подольський Віктор Аврамович (1912—1994) — відомий український прозаїк, гуморист, журналіст. 
 Подольський Євген Михайлович (1934—2011) — радянський державний діяч. Народний депутат СРСР у 1989—1991 рр. 
 Подольський Микола Тимофійович (1903 — ?) — український радянський партійний діяч. Депутат Верховної Ради СРСР 2—4-го скликань. 
 Подольський Олексій Ігорович (нар. 1957, Київ) — український журналіст, політолог, громадський діяч. 

 Подольська Ірина Сергіївна (нар. 1995) — українська футболістка, захисниця харківського «Житлобуду-2». 
 Подольська Наталія Юріївна:
 Подольська Наталія Юріївна (веслувальниця) (14.10.1993, Архангельск) — російська веслувальниця-байдарочниця виступає за збірну Росії з 2008 року. Учасниця літніх Олімпійських ігор у Лондоні, бронзова призерка чемпіонату світу
 Подольська Наталія Юріївна (співачка) — білоруська і російська попспівачка.
 Софі Подольська — бельгійська поетеса та графік українського походження.
 Ханна Подольська (1880—1972) — чеська модельєрка та підприємиця, одна із найважливіших творців довоєнної чехословацької моди та власниця найвідомішого вітчизняного салону моди 1930—1940-х років.

Див. також 
 Подольська — присілок у складі Нікольського району Вологодської області, Росія. 
 Подольська (Новгородська область)

Слов'янські прізвища